Josef Bolf (né en 1971), peintre tchèque
 René Bolf (né en 1974), footballeur tchèque